Людер:
 Людер (Люнебургская пустошь) — коммуна в Германии
 Людер (река) — река в Германии
 Людер, Штефан